Brook kan som auktorsförkortning betyda:

 Fred J. Brook
 Alan John Brook

Robotskapade auktorsförkortningar